Zeemann ist der Familienname folgender Personen:
 Dorothea Zeemann (1909–1993), österreichische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Zeeman